Die Nippon Series 2018, nach Sponsorenverträgen offiziell die SMBC Nippon Series 2018 (SMBC), war die 69. Auflage der jährlichen Meisterschaftsfinalserie im japanischen Profibaseball. Die Fukuoka SoftBank Hawks aus der Pacific League erreichten unter Kimiyasu Kudō zum 19. Mal die Nippon Series. Zum achten Mal in der Finale war ihr Gegner, den Hiroshima Tōyō Carp aus der Central League mit Manager Koichi Ogata. Die Hawks konnten ihr Titel erfolgreich verteidigen. Sie gewannen ihren neunten Titel mit vier zu eins Spielen, während Spiel 1 unentschieden endete. Als MVP wurde der Hawks-Catcher Takuya Kai ausgezeichnet.

Reguläre Saison und Playoffs 
In der Central League kamen erneut wie im Vorjahr die Hiroshima Tōyō Carp auf dem ersten Platz, gefolgt von der Tōkyō Yakult Swallows. Die Yomiuri Giants schafften den dritten Platz, nur weil sie drei Niederlagen weniger als den Viertplatzierten hatten.

In der Pacific League gewannen die Saitama Seibu Lions überzeugend mit einem Punktanzahl von 62,4 %. Den zweiten Platz blieb für die Fukuoka SoftBank Hawks, während die Hokkaidō Nippon Ham Fighters als Dritter die Playoffs erreichte.

In der Climax Series (Spielbeginn First Stage in beiden Ligen 13. Oktober) setzten sich in beiden Ligen in der Final Stage die Erstplatzierten der regulären Saison durch.

Spielübersicht 

In sechs Spielen bezwangen die Fukuoka SoftBank Hawks die Hiroshima Tōyō Carp.

Weblinks 
 Nippon Pro Yakyū/NPB: Nippon Series (japanisch)

Einzelnachweise 

2018
Baseball 2018
Sportveranstaltung in der Präfektur Fukuoka
Sportveranstaltung in Fukuoka
Sportveranstaltung in der Präfektur Hiroshima
Sportveranstaltung in Hiroshima